Blairsville může být:

 Blairsville (Georgie)
 Blairsville (Illinois)
 Blairsville (Indiana)
 Blairsville (Ohio)
 Blairsville (Pensylvánie)